Нижче представлена дискографія українського гурту Brunettes Shoot Blondes. Вона включає в себе альбоми, сингли, музичні відео та інші пісні, опубліковані гуртом.

Мініальбоми

Сингли

Примітки

Музичні відео

Інші пісні

Примітки

Інші появи 

У рекламі

Посилання

Джерела 
 
 Офіційна сторінка у Soundcloud 
 
 
 

Brunettes Shoot Blondes
Д